Uggeltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Uggeltjärnen (Boda socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Uggeltjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn